Lovčice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Lovčice, comune del distretto di Hradec Králové, nell'omonima regione
Lovčice, comune del distretto di Hodonín, in Moravia Meridionale